Vitaioli ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Vitaioli (* 1984), san-marinesischer Fußballspieler
 Matteo Vitaioli (* 1989), san-marinesischer Fußballspieler